Список 100 самых опасных инвазивных видов был составлен группой специалистов по инвазивным видам Международного союза охраны природы (IUCN). В него включены организмы, оказавшие наибольшее негативное влияние на деятельность человека и аборигенные виды. Список включает 56 видов животных, 36 видов растений, 3 вида грибов, 3 вида хромистов, 1 вид простейших и 2 вируса.

История создания 
В 1999 году Международный союз охраны природы (МСОП) через свою Группу специалистов по инвазивным видам (ISSG) Комиссии по выживанию видов (Species Survival Commission) создал инструмент коммуникации для решения этой проблемы: список из 100 известных инвазивных видов. Этот список был составлен по двум критериями: их серьезное влияние на биоразнообразие и / или на деятельность человека и их способность иллюстрировать важные проблемы, связанные с биологическими инвазиями. На этот список к 2014 году было сделано более 1000 ссылок в научной литературе и был создан ряд аналогичных списков, опубликованных для различных регионов. Цель этого списка состояла в том, чтобы подчеркнуть важность инвазивных чужеродных видов, выделив те из них, которые входят в список, но любой ценой избежать принижения важности тысяч видов, не включенных в этот список.

Одним из достижений является успешная глобальная ликвидация вируса чумы крупного рогатого скота, всего через десять лет после составления списка, в результате чего он сократился до 99 видов. Впоследствии было решено заменять уничтоженные виды, чтобы сохранить список на уровне 100, вместо того, чтобы постепенно сокращать его. Была создана группа из 652 экспертов из 63 стран, которые в качестве 100-го вида выбрали гигантскую сальвинию Salvinia molesta.

Примечания

Ссылки 
 

Списки таксонов